Gentong (Gadingrejo)
 Gentong (Paron)
 Gentong (Taman Krocok)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing